Osoby o tym nazwisku:
 Boro Grubišić – chorwacki polityk i lekarz
 Ivan Grubišić – rzymskokatolicki duchowny, teolog, filozof i polityk
 Jelena Grubišić – chorwacka piłkarka ręczna
 Tomislav Grubišić – chorwacki koszykarz